Nové Sedlo bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Nové Sedlo u Lokte, Stadt im Okres Sokolov
Nové Sedlo u Žatce, Gemeinde im Okres Louny
Nové Sedlo nad Bílinou, abgebaggerter Ort auf den Fluren von Vrskmaň, Okres Chomutov